39. Mistrzostwa Ameryki Południowej Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się od 23 do 25 września 2011 w kolumbijskim Medellín.

Rezultaty

Bibliografia 
 
 

2011 w lekkoatletyce
Mistrzostwa Ameryki Południowej w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Kolumbii
Sport w Medellín
2011 w Ameryce Południowej